W Polsce:
 Polska reforma administracyjna w 1975 roku
 Polska reforma administracyjna w 1999 roku
 W Europie:
 Reforma administracyjna Danii w 1970 roku
 Reforma administracyjna Danii w 2007 roku
 Reforma administracyjna Saksonii w 2008 roku